Rokkestenen henviser til flere artikler:

 Rokkestenen – En vandreblok på Bornholm.
 Rokkestenen (Hillerød) – Langdysse ved Trollesminde i Hillerød.